Деветото издание на Купата на панаирните градове се провежда през сезон 1966/67 г. От този сезон се премахва провеждането на баражна трета среща при равенство при предишните две. Вместо това се прилага правилото за гол на чужд терен, а ако и там има равенство се играе продължение. Ако и то не определи победител, то се пристъпва към хвърляне на монета.

Първи кръг 

1 Динамо Загреб печели след хвърляне на монета.
2 Бордо печели след хвърляне на монета.

Втори кръг

Трети кръг

Четвъртфинал 

3 Лийдс Юнайтед печели след хвърляне на монета.

Полуфинал

Финал

Първа среща

Втора среща

Вижте също 
 Купа на европейските шампиони 1966/67
 Купа на носителите на купи 1966/67

Външни препратки 
 Детайли на срещите в rsssf.com

Купа на панаирните градове